260-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История  

Батальон сформирован в первые дни войны. В состав батальона входили бойцы, призванные РВК Ленинграда и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Тамбовской области, Рязанской области, Чкаловской области, Калининской области, Владимирской области, Архангельской области, Куйбышевской области, Новгородской области, Чувашской АССР и др..

В составе действующей армии с 3 июля 1941 года по 12 октября 1941 года.

По формировании, в конце первой декады июля 1941 года направлен в Красногвардейский укреплённый район, а в конце июля 1941 года переброшен на Лужский рубеж, где был придан 177-й стрелковой дивизии, где занял оборону в районе озера Корпуша под Лугой. После возобновления 10 августа 1941 года немецкого наступления на Ленинград до 23 августа 1941 года ведёт бои, обороняя Лугу, после чего, как и все части Лужского участка обороны (Южной оперативной группы), попал в окружение и по-видимому, в нём и уничтожен.  С 25 августа 1941 года переподчинён 235-й стрелковой дивизии

12 октября 1941 года расформирован.

Подчинение

Примечания

Ссылки 
 ОБД "Мемориал" http://obd-memorial.ru/html/index.html
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов) со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Отдельные стрелковые, горнострелковые подразделения и отдельные подразделения морской пехоты СССР во время Великой Отечественной войны
Пулемётно-артиллерийские батальоны СССР в Великой Отечественной войне
Полки, батальоны, дивизионы народного ополчения СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году